Эм-Джей () может означать:
 Эм-Джей — прозвище Мэри Джейн Уотсон из Marvel Comics.
 Эм-Джей — прозвище Мэри Джейн Уотсон из кинотрилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке.
 Эм-Джей — прозвище Мишель Джонс-Уотсон из Кинематографической вселенной Marvel.
 Эм-Джей — прозвище баскетболиста Майкла Джордана, шестикратного чемпиона НБА.